

Geografia

Svizzera 
 Lengnau – comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)
 Lengnau o Lengnau bei Biel – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)